Сёла в Болгарии:
 Остра-Могила — в Сливенской области.
 Остра-Могила — в Старозагорской области.

См. также 
 Острая Могила